Kobyla Góra (gemeente)
 Kobyla Góra (Groot-Polen)
 Kobyla Góra (Opole)